Caesia (plant), een geslacht uit de familie Hemerocallidoideae
Caesia (slak),  een geslacht van weekdieren uit de klasse van de Gastropoda (slakken)